Residenzstraße, rue de Munich
 Residenzstraße, station du métro de Berlin